Center (futebol americano)

Localidades

Center (Missouri)
Center (Texas)
Center (Dakota do Norte)
Center (Nebraska)
Center (Colorado)

Ver também
 Centro
 Centre

Desambiguação